Chevillon (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Chevillon (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny